Атрибуция ( — приписывание):
 Атрибуция — определение подлинности произведения, принадлежности его конкретному автору и времени создания.
 Атрибуция — указание источника цитаты, автора произведения.
 Атрибуция — в психологии.
 Атрибуция — в авторском праве.